Аверья́нов — русская фамилия, произошла от имени Аверьян.

Известные носители

А 
 
 
 Аверьянов, Андрей Викторович (род. 1974) — российский актёр.
  (род. 1966) — генерал-майор, командир , Герой России.

Б 
 Аверьянов, Борис Павлович (2.04.1937 — 26.04.1997) — сотрудник Управления КГБ при СМ СССР. Участник устранения крушения на Чернобыльской АЭС с 4 по 11 мая 1986 г. Награждён Орденом Ленина

В 
 Аверьянов, Валентин Григорьевич (1922—2007) — Герой Советского Союза.
 Аверьянов, Василий Савельевич (1917—1943) — Герой Советского Союза.
 Аверьянов, Виталий Владимирович (род. 1973) — русский философ, писатель, доктор философских наук, директор Института динамического консерватизма.
 Аверьянов, Владимир Николаевич (род. 1934) — советский и российский лётчик-испытатель.

Е

И 
 
 Аверьянов, Илья Иванович (род. 1968) — российский предприниматель, директор кондитерской фабрики «Меньшевик».

К 
 Аверьянов, Казимир Михайлович (1926—2000) — почётный железнодорожник, начальник Калининградской железной дороги.

Л

М 
 Аверьянов, Максим Анатольевич (род. 1997) — украинский футболист, полузащитник

Н

П, С, Ю 
 Аверьянов, Пётр Иванович (1867—1937) — русский военный востоковед, генерал.
 Аверьянов, Степан Васильевич (1909—1970) — Герой Советского Союза.
 Аверьянов, Юрий Иванович — российский религиовед и педагог.



См. также 
 Аверьянова

Примечания